La colpa (Hakai) – film diretto da Kon Ichikawa del 1962
La colpa – film diretto da Silvio Bandinelli del 2003
La colpa – album del rapper italiano Vacca
La colpa – romanzo di Lorenza Ghinelli del 2012
La colpa – romanzo di Elizabeth Taylor del 1976